Mereschkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski (1865–1941), russischer Schriftsteller
 Konstantin Sergejewitsch Mereschkowski (1855–1921), russischer Biologe